

Sigle 
ICE est un sigle qui peut signifier :

Sigles francophones 
 Initiative citoyenne européenne ;
 Image Club d'Epinal, le club de hockey sur glace d'Épinal ;
 indice du commerce électronique, en commerce électronique ;
 Indice de Changement écologique, en forêt

Sigles de marques et d'entreprises 
 Intercity-Express, le train à grande vitesse de la Deutsche Bahn, en Allemagne ;
 Immersive Cinema Experience, la salle premium inventée par CGR Cinémas.

Sigles anglophones 
 Institute for Cross-cultural Exchange (en français, Institut d'échanges interculturels), une organisation éducative interculturelle canadienne de promotion de l'alphabétisation des enfants et l'éducation interculturelle ;
 U.S. Immigration and Customs Enforcement, l'agence fédérale de police aux frontières des États-Unis ;
 IntercontinentalExchange, une bourse électronique de l'énergie ;
 Internal combustion engine (en français, moteur à combustion interne) ;
 Iron Crown Enterprises, un éditeur de jeux de rôles ;
 International Cometary Explorer, une sonde spatiale ;
 In Case of Emergency, un programme qui vise à aider les premiers intervenants ;
 In Case of Emergency, une série télévisée américaine ;
 In-circuit emulator, en électronique ;
 Information Concealment Engine, un algorithme de chiffrement par bloc ;
 Innovative Concepts in Entertainment, une entreprise qui produit des jeux d'arcade ;
 Institution of Civil Engineers, une association représentant des ingénieurs civils ;
 International Contemporary Ensemble, un ensemble musical ;
 , une technique utilisée pour trouver des chemins permettant à deux ordinateurs de communiquer aussi directement que possible dans un réseau pair-à-pair.
Internal Combustion Engine, moteur à combustion interne, utilisé par exemple pour qualifier le moteur d'une voiture en opposition à un véhicule à motorisation électrique

Code 
ICE est un code qui peut signifier :
 Icelandair, une compagnie aérienne islandaise, selon le code OACI des compagnies aériennes.

Cinéma et télévision 

 Ice, un film américain de Robert Kramer (1970) ;
 Ice, le titre original de l'épisode Projet Arctique de la série télévisée X-Files (1993) ;
 Ice, le titre original du film américain La Croqueuse de diams de Brook Yeaton, avec Traci Lords (1994) ;
 Ice, le titre original du téléfilm germano-américain Ice : Tempête de glace aux USA de Jean de Segonzac (1998) ;
 ICE, une série de trois OAV parues au Japon en 2007 ;

Musique 
 Ice-T, un rappeur et acteur américain (1958-).
 Ice Cube (1969-), un rappeur et acteur américain

Divers 
 Ice, un des noms utilisés pour désigner la méthamphétamine
 Ice, un yacht de luxe

Homonymie d'acronyme
Code